Buchenhof ist der Name folgender Orte:

 Buchenhof (Eutin), Ort im Stadtgebiet von Eutin im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Buchenhof, Ortsteil der Gemeinde Gleichamberg im Landkreis Hildburghausen in Thüringen
 Buchenhof (Warnow), Ortsteil der Gemeinde Warnow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Buchenhofen
 Buchhofen
 Buchhof
 Kiesgrube Am Buchenhof